Maihueniopsis subterranea (R.E.Fr.) E.F.Anderson, es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae.

Distribución y hábitat
Es endémica de Argentina y Bolivia donde se encuentra en Jujuy en Argentina y Potosí en Bolivia  en las elevaciones de 3.000 a 4.000  Este cactus geófita crece en suelos arenosos y rocosos a gran altura en la puna. Es muy pequeño y difícil de encontrar, ya que crece casi subterráneo.

Descripción
Es una planta con hojas carnosas ovoides armadas de espinos, de color verde y con las flores de color rojo o amarillo.

Taxonomía 
Maihueniopsis subterranea fue descrita por (R.E.Fr.) E.F.Anderson y publicado en Cactus and Succulent Journal 71(6): 325. 1999.  
Etimología
Maihueniopsis: nombre genérico que deriva de la  palabra griega: opsis, "similar", refiriéndose a su parecido con  Maihuenia.

subterranea: epíteto latíno que significa "subterranea"
Sinonimia 
Opuntia subterranea
Pseudotephrocactus subterraneus
Tephrocactus subterraneus
Cumulopuntia subterranea
Puna subterranea
Tephrocactus variflorus

Referencias

Enlaces externos

 Maihueniopsis subterranea

subt
Flora del sur de Sudamérica
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 1999
Plantas descritas por R.E.Fr.
Plantas descritas por E.F.Anderson